De Witt steht für:

 De Witt (Patriziergeschlecht), Dordrechter Patrizier- und Regentengeschlecht
 De Witt (Amsterdamer Patriziergeschlecht), Patrizierfamilie aus Amsterdam
 De Witt Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

De Witt ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander De Witt (1798–1879), US-amerikanischer Politiker
 Andries de Witt (1573–1637), niederländischer Politiker
 Charles G. De Witt (1789–1839), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Cornelis de Witt (1623–1672), niederländischer Marineoffizier
 Cornelis Fransz. de Witt (1545–1622), niederländischer Politiker
 David M. De Witt (1837–1912), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Francis B. De Witt (1849–1929), US-amerikanischer Politiker
 Hans-Oskar Baron Löwenstein de Witt (1926–2004), deutscher Überlebender des Holocaust, siehe Oskar Löwenstein
 Hermann de Witt (1856–1909), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Jacob de Witt (1589–1674), niederländischer Politiker
 Jacob Fransz de Witt (1548–1621), niederländischer Patrizier und Politiker
 Jacob H. De Witt (1784–1867), US-amerikanischer Politiker

 Kerstin de Witt (* 1976), deutsche Blockflötistin
 Simeon De Witt (1756–1834), US-amerikanischer Kartograph

 Willem de Witt (1516–1596), niederländischer Patrizier und Politiker

De Witt steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 De Witt (Arkansas)
 De Witt (Illinois)
 De Witt (Iowa)
 De Witt (Michigan)
 De Witt (Missouri)
 De Witt (Nebraska)
 De Witt (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 De Witt Cottage, in Virginia Beach, Virginia, ID-Nr. 88000748
 De Witt County Courthouse, in Cuero, Texas, ID-Nr. 71000929
 De Witt Park Historic District, in Ithaca, New York, ID-Nr. 71000561
 De Witt Public Library, in De Witt, Iowa, ID-Nr. 83004724

Siehe auch:
 De Witt Township
 De Wit
 DeWitt
 Kleiner De-Witt-See (4,5 ha), Großer De-Witt-See (22,5 ha), Teil der Nette-Seen